Дмитровский сельский округ

Брянская область 

 Дмитровский сельский административный округ Почепского района

Московская область 

 Дмитровский сельский округ Шатурского района (1994—2006)

Тверская область 

 Дмитровский сельский округ Ржевского района (до 2005 года)

 Дмитровский сельский округ Фировского района (до 2005 года)